Peyton List – attrice statunitense nata del 1986
Peyton List – attrice statunitense nata del 1998